ObjectScript — название ряда языков программирования, среди которых можно назвать:
 ObjectScript (язык программирования) – язык программирования для разработки приложений в объектных базах данных.
 ObjectScript Pro — популярная в 1990-х гг. реализация BASIC-подобного языка

Примечания